Die Abkürzung ZZT steht für:

 Zentraler Zulassungsdienst Thüringen, siehe Zulassungsstelle
 Zur Zeit, eine österreichische Wochenzeitung
 ZZT (Computerspiel), ein Actionspiel von Epic MegaGames
 ZZT (Band), ein Bandprojekt von Zombie Nation und Tiga
 ZZT (Tanzzentrum), Zentrum für Zeitgenössischen Tanz der Hochschule für Musik und Tanz Köln 
 ZZ Top, eine US-amerikanische Band

Die Abkürzung zzt. steht für:
 zurzeit (Adverb)

Die Abkürzung z. Zt. steht für:
 zur Zeit

Siehe auch:

ZZT